Тодор Димитров, по-известен като Torino (Торино), е български музикант и продуцент, текстописец и композитор, част от музикалния дует "Torino & Pashata".

БИОГРАФИЯ 
Роден е през 2000 г. в град Тутракан. От малък има интерес към музиката. Когато е на 6-годишна възраст, дядо му, който е и негов пример за подражание, го записва на школа по акордеон. Свири и на пиано. Възпитаник е на Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" в Русе, което завършва през 2019 г.

МУЗИКАЛНО РАЗВИТИЕ 
През 2018 г., получава предложение от Павел Денов - Pashata, който иска да го свърже с един от най-известните артисти по това време. Това не се получава и тогава Pashata му прави ново предложение - да запише кавър на вече остаряла песен. Torino се съгласява, но при условие Pashata да запише кавъра с него . През 2019 г. двамата поставят началото на взаимния им проект "Torino & Pashata". Също така основават и свой общ лейбъл "KINGS RECORDS" . Към 2022 г. те са най-успешният дует в България, основни лица на най-голямото музикално турне в страната - The Voice Coca-Cola Happy Energy Tour и 

едни от най-слушаните артист-изпълнители по нашите ширини.

ДИСКОГРАФИЯ 
"Пред никого на колене!" (2019)

"For Her" (2019)

"Tequila" (2019)

"Cherna Pantera" (2019)

"Te Amo" (2019)

"Усещаш ли" (2019)

"Cabriolet" (2020)

"Queen & King" (2020)

"Беля" (2021)

"Banditos" (2021)

"Обединени" (2021)

"Любов или Не" (2021)

"Djanam" (2022)

"Diva" (2022)

"Свързани Души" (2022)

ИЗТОЧНИЦИ 

Български певци